Тед Линдсей Эворд () — приз самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди членов НХЛПА (профсоюза хоккеистов НХЛ).

29 апреля 2010 года НХЛ переименовала трофей в честь Теда Линдсея, до этого приз назывался «Лестер Пирсон Эворд», был подарен Лиге в 1970 году НХЛПА, и назван в честь Лестера Пирсона, бывшего премьер-министра Канады.

Победители

Примечания

Ссылки 
Ted Lindsay Award

Награды НХЛ